Алексе́й Игна́тьев: Игнатьев, Алексей Александрович (1895—1977) — генерал-майор танковых войск ВС СССР.
 Игнатьев, Алексей Алексеевич (1877—1954) — военный дипломат, граф, генерал-лейтенант Советской Армии.
 Игнатьев, Алексей Никитович (1919—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Игнатьев, Алексей Николаевич (1874—1948) — русский офицер, граф, дипломат и государственный деятель.
 Игнатьев, Алексей Павлович (1842—1906) — генерал от кавалерии, граф, член Государственного совета.